Het ATP-toernooi van Sun City (officieel het South African Open) van 1994 vond plaats van 28 maart tot en met 3 april in het Zuid-Afrikaanse Sun City. Het toernooi werd gespeeld op de hardcourtbanen van de Sun City Tennis Club.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Sun City
ATP-toernooi van Johannesburg